Erik Nygren kan syfta på:

* Erik Nygren (1897–1973), svensk politiker
 Erik Nygren (1923–1999), svensk militär